GKS Katowice – klub piłkarski z Katowic
 GKS Katowice – drużyna piłki nożnej kobiet z Katowic
 GKS Katowice – klub siatkarski z Katowic
 KH GKS Katowice – klub hokejowy z Katowic